Волькенштейн () — немецкая и еврейская фамилия:

 Волькенштейн, Борис Моисеевич — советский учёный в области бухгалтерского учёта и библиограф.
 Волькенштейн, Владимир Михайлович (1883—1974) — русский поэт, драматург, театральный критик и сценарист.
 Волькенштейн, Маргарита Францевна (Перциох; 1934—2015) — советский стрелок и тренер по пулевой стрельбе.
 Волькенштейн, Мария Михайловна (1883—1961) — пианистка и музыкальный педагог.
 Волькенштейн, Михаил Владимирович (1912—1992) — советский физикохимик и биофизик, сын В. М. Волькенштейна.
 Волькенштейн, Михаил Филиппович (Моисей Фишелевич или Фалькович Волкенштейн; 1859 или 1861—1934) — адвокат, издатель и общественный деятель, брат Л. Ф. Волкенштейна.
 Волькенштейн, Ольга Акимовна (1871—1942) — журналистка, историк и публицист, переводчик, сестра Ф. А. Волькенштейна.
 Волькенштейн, Ольга Иосифовна (в замужестве Викторова) — экономист, бухгалтер, автор трудов по эккаунтологии и бухгалтерскому учёту.
 Волькенштейн, Фёдор Акимович (1874—1937) — юрист, адвокат, поэт, публицист.
 Волькенштейн, Фёдор Фёдорович (1908—1985) — советский физикохимик, автор воспоминаний, сын Ф. А. Волькенштейна.
 Алеников, Владимир Михайлович (первоначальная фамилия Волькенштейн, род. 1948) — режиссёр и сценарист, продюсер, сын М. В. Волькенштейна.

См. также 
  — фамилия.
 Волькенштейн — австрийский графский род.
 Волькенштайн — город в Германии, в земле Саксония.
 Волькенштайн-ин-Грёден — немецкое название города/коммуны Сельва-ди-Валь-Гардена в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.
 Замок Волькенштайн (Рудные горы) — средневековый замок в саксонском городе Волькенштайн.